Takin' It to the Streets può riferirsi a:
 Takin' It to the Streets, album dei Doobie Brothers del 1976;
 Takin' It to the Streets, album degli FM del 1991.